Rabot kan syfta på:

Personer
Charles Rabot, fransk jurist och bergsklättrare

Platser i Antarktis

 Rabot (ö), 
 Rabot (udde), 
 Rabot (glaciär), 
 Rabot (berg),